Кубок обладателей кубков КАФ 2001 — 27-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие 37 африканских клубов. Победителем стал южноафриканский клуб «Кайзер Чифс».

Предварительный раунд 
Первые матчи состоялся 17—18 января, ответные — 4 марта 2001 года.

|}

Первый раунд 
Первые матчи состоялись 30 марта — 8 апреля, ответные — 13—19 апреля 2001 года.

|}

Второй раунд 
Первые матчи состоялись 11—13 мая, ответные — 26—27 мая 2001 года.

|}

Четвертьфиналы 
Первые матчи состоялись 7—9 сентября, ответные — 21—24 сентября 2001 года.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи состоялись 13—14 октября, ответные — 27—28 октября 2001 года.

|}

Финал 
Первый матч состоялся 17 ноября, ответный — 1 декабря 2001 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Статистика Кубка обладателей кубков КАФ 2001 на сайте RSSSF

Примечания 

2001
Футбол в Африке в 2001 году